Questa pagina contiene i risultati e le classifiche dei gironi del nord (A-D) del campionato italiano di IV Serie 1952-1953.

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Bolzano è stata riammessa in IV Serie 1952-1953, a seguito di delibera federale.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato alla fase finale.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato alla fase finale.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Crema poi riammesso alla IV Serie 1953-1954.
Vimercatese penalizzata con la sottrazione di 2 punti in classifica.

Risultati

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato alla fase finale.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.
 Esclusa a campionato in corso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
A.C. Trieste esclusa dal campionato alla XVIII giornata dopo la quarta rinuncia, quando sul campo aveva ottenuto 8 punti. Tolta dalla classifica e annullati tutti i risultati secondo quanto stabilito dall'art. 51 del Regolamento Organico.

Risultati

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato alla fase finale.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Savona penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica. 
L'A.C. Vigor di Gaggiano si è fusa a febbraio con il ricostituito F.C. Abbiategrasso, dando origine all'Abbiategrasso F.C..

Risultati

Finali del Nord 

Legenda:
      Qualificato alle finali supplementari.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Interpretando il regolamento, si rese necessario un ulteriore ciclo di spareggi, avendo concluso il girone in testa alla classifica, a pari merito, tre squadre ma dovendone accedere in terza serie solo due.

Risultati

Finali supplementari 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Bibliografia 
Giornali
Corriere dello Sport conservato dall'Emeroteca del C.O.N.I. di Roma:

Quotidiano La Stampa di Torino, consultabile online qui:

1ª giornata: La Stampa 29-09-1952 p. 5
2ª giornata: La Stampa 06-10-1952 p. 5
3ª giornata: La Stampa 13-10-1952 p. 6
4ª giornata: La Stampa 20-10-1952 p. 6
5ª giornata: La Stampa 03-11-1952 p. 6
6ª giornata: La Stampa 10-11-1952 p. 6
7ª giornata: La Stampa 17-11-1952 p. 6
8ª giornata: La Stampa 24-11-1952 p. 6
9ª giornata: La Stampa 01-12-1952 p. 6
10ª giornata: La Stampa 08-12-1952 p. 5
11ª giornata: La Stampa 15-12-1952 p. 5
12ª giornata: La Stampa 22-12-1952 p. 6
13ª giornata: La Stampa 29-12-1952 p. 5
14ª giornata: La Stampa 05-01-1953 p. 6
15ª giornata: La Stampa 12-01-1953 p. 6

1ª ritorno: La Stampa 19-01-1953 p. 6
2ª ritorno: La Stampa 26-01-1953 p. 5
3ª ritorno: La Stampa 02-02-1953 p. 6
4ª ritorno: La Stampa 09-02-1953 p. 6
5ª ritorno: La Stampa 16-02-1953 p. 6
6ª ritorno: La Stampa 23-02-1953 p. 5
7ª ritorno: La Stampa 02-03-1953 p. 5
8ª ritorno: La Stampa 09-03-1953 p. 6
9ª ritorno: La Stampa 16-03-1953 p. 6
10ª ritorno: La Stampa 23-03-1953 p. 6
11ª ritorno: La Stampa 30-03-1953 p. 5
12ª ritorno: La Stampa 06-04-1953 p. 4
13ª ritorno: La Stampa 13-04-1953 p. 7
14ª ritorno: La Stampa 20-04-1953 p. 7
15ª ritorno: La Stampa 27-04-1953 p. 6

Nota bene: se cliccando sui link non viene visualizzata la pagina digitalizzata, è perché questi si aprono solo se si è già sul sito de La Stampa. Per aggirare il problema basta andare sul sito de La Stampa e, dopo aver copiato il link trovato su wikipedia, incollarlo sulla barra degli indirizzi; dato che in quel momento si è già sul sito de La Stampa, il link dovrebbe funzionare.

Libri

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952